GNR este o abreviere de trei litere, care sepoate referi la,

Noțiuni militare sau paramilitare 
 Gunner, tehnician militar (subofițer) din armatele țărilor de limbă engleză, responsabil cu armamentul și muniția 
 Guardia Nazionale Repubblicana (Italia), în Italia - (în italiană, ), organizație activă în timpul celui de-al doilea război mondial
 Guarda Nacional Republicana (Portugalia) (în portugheză, )

Muzică 
 GNR (formație), trupă muzicală portugheză de rock'n'roll
 Guns N' Roses, una din abrevierile (GNR, GnR, G'nR, G'NRan) sub care este cunoscută această formație americană de hard rock

Transporturi 
 GNR - Dr. Arturo Umberto Illia Airport, aeroportul deservind General Roca, Río Negro,  
 GNR - Gambia International Airlines, companie aeriană din 
 GNR - Great North Road (dezambiguizare)
 GNR - Great Northern Railway (dezambiguizare)
 GNR - Green Road railway station, în

Alte utilizări 
 GNR - Great North Radio, stație de radio din nord-estul Angliei 
 GNR - Graphene nanoribbon, noțiune din nano-tehnică 
 GNR - Great North Run, cursă de o jumătate de maraton din nord-estul Angliei

Acronime de trei litere